Cabana ist der Name folgender Orte und Verwaltungsgebiete:

 Cabana (Pallasca), Hauptstadt der Provinz Pallasca in Peru
 Distrikt Cabana (Lucanas), Distrikt in der Region Ayacucho (Peru)
 Distrikt Cabana (Pallasca), Distrikt in der Region Ancash (Peru)
 Distrikt Cabana (San Román), Distrikt in der Region Puno (Peru)
 Cabana de Bergantiños, Ort in Galicien, Spanien
 Cabana Colony, Ort in Florida, Vereinigte Staaten
 Cabana Maior, Gemeinde im Distrikt Viana do Castelo, Portugal

Cabana ist der Familienname folgender Personen:
 Colt Cabana (* 1980), US-amerikanischer Wrestler
 Frédérik Cabana (* 1986), kanadischer Eishockeyspieler
 Georges Cabana (1894–1986), kanadischer katholischer Geistlicher, Erzbischof von Sherbrooke
 Robert D. Cabana (* 1949), US-amerikanischer Astronaut

Cabana ist Bestandteil von:
 Banana Cabana, kanadische Zeichentrickserie
 Cuba Cabana, deutscher Spielfilm (1952)
 Taco Cabana, US-amerikanische Schnellimbiss-Restaurantkette

Siehe auch:
 Cabana del Moro
 Cabana Omu
 Cabanac
 Capanna
 Cabanas